Inherit the Wind ist der Originaltitel folgender Werke:

 Wer den Wind sät (Theaterstück), Theaterstück von Jerome Lawrence und Robert Edwin Lee (1955)
 Wer den Wind sät, Film von Stanley Kramer (1960)
 Inherit the Wind (1965), US-amerikanischer Fernsehfilm von George Schaefer (1965) 
 Der Brady-Skandal, US-amerikanischer Fernsehfilm von David Greene (1988) 
 Wer Sturm sät, US-amerikanischer Fernsehfilm von Daniel Petrie (1999)